Fouzi Lekjaa (23 juli 1970, Berkane) is een Marokkaanse sportleider, voorzitter van de club RS Berkane en lid van de raad van bestuur van de Afrikaanse voetbalbond.

Marokaans sportbestuurder